woonboerderij (algemeen), boerderij zonder agrarische functie
Woonboerderij (Hoogmade), gebouw in het Openluchtmuseum